Con Gamarra si può intendere:

Luoghi
Gamarra, comune colombiano

Persone
Agustín Gamarra (1785-1841), politico peruviano
Pierre Gamarra (1919-2009), scrittore, poeta e drammaturgo francese
Carlos Gamarra (1971-), ex calciatore paraguaiano
Sebastián Gamarra (1997-), calciatore boliviano